Shingo Kunieda ha battuto in finale Michael Jeremiasz 6–1, 6-4

Teste di serie
  Shingo Kunieda (campione)
  Robin Ammerlaan (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Australian Open 2008